АГ — многозначный термин. Может означать:

Топоним 
 Аг — мыс на северо-западном побережье полуострова Котантен во Франции.
 Аг — населённый пункт в медье Баранья Венгрии.

Аббревиатура 
 АГ — артериальная гипертензия, синдром повышения артериального давления.
 АГ — советская антенная морская мина.
 АГ — первая гимназия в Санкт-Петербурге при Академии наук (XVIII век).
 АГ (от ) — акционерное общество (русский аналог АО), например АГ Везер, Интамин АГ.
 АГ — альтернативная география, жанр фантастики, связанный с изображением альтернативной реальности, в которой мир имеет иную географию.
 АГ — атомный генератор.
 АГ, аг — авиационная группа (обычно на авианосце), авиационная группировка, авиагруппа.
 АГ — авиагоризонт, прибор на самолёте.
 АГ — абонентский громкоговоритель, — прибор для воспроизведения сигналов проводной радиосети.
 АГ — антиген.
 АГ-21 — российская и советская подводная лодка, первый корабль в серии.

См. также